Лебедько — фамилия.

 Лебедько, Анатолий Владимирович (род. 1961) — белорусский политический деятель, глава Объединённой гражданской партии.
 Лебедько, Владимир Георгиевич (1932—2017) — советский подводник, контр-адмирал в отставке.